Zanardi es un apellido de origen italiano que puede hacer referencia a:

Personas
 Alex Zanardi (1966-), piloto de automovilismo italiano.
 Mariapia Zanardi Lamberti Lavazza, clasicista, italianista, hispanista, investigadora, y catedrática italiana.
 Silvia Zanardi (2000-), deportista italiana que compite en ciclismo.